Personen
Haider Ali Saani (†1580), Indisch-islamitisch mysticus
Haider Ali Kohari (17e eeuw), Indisch generaal 
Haider Ali Khan (1722-1782), sultan van Mysore
Thérèse Haider (*1930), Sloveens-Nederlandse beeldhouwster
Haider Abu Bakr al-Attas (*1939), Jemenitisch politicus
Haider Ali (cricketspeler) (*1943), Indiaas cricketspeler;
Ghulam Haider Hamidi (1947-2011), Afghaans politicus
Jörg Haider (1950-2008), Oostenrijks politicus
Haider al-Abadi (*1952), Iraaks politicus
Sepp Haider (*1953), Oostenrijks rallyrijder
Haider Ali Shah (politicus) (*1963), Indiaas politicus;
Haider Ali (bokser) (*1979), Pakistaans bokser;
Haider Alo Ali (*1979), voetballer uit de Verenigde Arabische Emiraten;
Haider Ali Shah (atleet) (*1984), Pakistaans Paralympisch atleet.
Andreas Haider-Maurer (*1987), Oostenrijks tennisser
Sarah Haider (*1991), Pakistaans-Amerikaanse auteur
overige
Orde van Haider, Pakistaanse ridderorde